Георгиев може да се отнася за:
 Авксенти Георгиев (?), български революционер
 Аврам Георгиев (1922 – 1997), български режисьор
 Александър Георгиев, няколко души с това име
 Ангел Георгиев, няколко души с това име
 Асен Георгиев, няколко души с това име
 Атанас Георгиев (1895 – 1975), български режисьор, преводач
 Бисер Георгиев (?), български певец
 Благой Георгиев (р. 1981), български футболист
 Борис Георгиев, няколко души с това име
 Борислав Георгиев (р. 1958), български езиковед
 Боян Георгиев (1936 – 1994), български политик
 Вангел Георгиев (1876 – 1904), гръцки андарт
 Ванчо Георгиев (р. 1964), македонски историк
 Васил Георгиев, няколко души с това име
 Величко Георгиев, няколко души с това име
 Веселин Георгиев (р. 1975) български шахматист
 Виктор Георгиев, няколко души с това име
 Владимир Георгиев, няколко души с това име
 Георги Георгиев, няколко души с това име
 Горян Георгиев (р. 1965), македонски художник
 Григор Георгиев (1889 – 1923), български революционер
 Давид Георгиев (1890 – 1947), български актьор и режисьор
 Дамян Георгиев (1879 – 1943), български предприемач
 Даниел Георгиев (р. 1982), български футболист
 Дачо Георгиев (?), български революционер
 Димитър Георгиев, няколко души с това име
 Добромир Георгиев (р. 1973), български поет
 Евлоги Георгиев (1819 – 1897), български предприемач, банкер и щедър дарител
 Емил Георгиев, няколко души с това име
 Здравко Георгиев (1914 – 1986), български партизанин и офицер
 Ивайло Георгиев (р. 1942), български футболист
 Иван Георгиев, няколко души с това име
 Иван-Асен Георгиев (1907 – 1964), български дипломат и шпионин
 Иво Георгиев (р. 1972), български футболист
 Илия Георгиев, няколко души с това име
 Калчо Георгиев (1926 – 1992), български актьор
 Кирил Георгиев (р. 1965), български шахматист
 Кимон Георгиев (1882 – 1869), български политик
 Козма Георгиев (?), български просветен деец
 Кольо Георгиев, няколко души с това име
 Константин Георгиев (1873 – 1925), български офицер
 Коста Георгиев (1877 – 1932), български революционер
 Красимир Георгиев (р. 1963), български бизнесмен
 Крум Георгиев (р. 1958), български шахматист
 Кънчо Георгиев (1910 – 1982), български историк
 Любен Георгиев, няколко души с това име
 Любомир Георгиев (1951 – 2005), български музикант
 Людмил Георгиев, няколко души с това име
 Мануш Георгиев (1881 – 1908), български революционер
 Марин Георгиев, няколко души с това име
 Марко Георгиев (1848 – ?), български политик
 Мартин Георгиев (р. 1982), български композитор
 Матей Георгиев (1880 – 1948), български юрист
 Милан Георгиев (р. 1921), български географ
 Минчо Георгиев (р. 1945), български медик и етнограф
 Михалаки Георгиев (1854 – 1916), български писател
 Мишо Георгиев (1906 – 1955), български актьор и режисжор
 Нестор Георгиев (?), български революционер
 Никола Георгиев, няколко души с това име
 Николай Георгиев (р. 1940), български режисьор
 Павел Георгиев (р. 1948), български археолог
 Панайот Георгиев (1915 – 1954), български политик
 Пенчо Георгиев (1900 – 1940), български сценограф
 Перо Георгиев (1918 – 1941), македонски партизанин
 Петър Георгиев, няколко души с това име
 Първан Георгиев (1926 – 1974), български актьор
 Сава Георгиев (р. 1932), български актьор
 Серги Георгиев (1820 – 1890), български художник
 Спас Георгиев, няколко души с това име
 Стефан Георгиев, няколко души с това име
 Стойчо Георгиев (1862 – 1924), български антрополог
 Стоян Георгиев, няколко души с това име
 Тодор Георгиев, няколко души с това име
 Трайко Георгиев (1880 – ?), български революционер
 Търпо Георгиев (1883 – ?), български революционер
 Тянко Георгиев (р. 1942), български футболист
 Филип Георгиев (?), български революционер
 Христо Георгиев, няколко души с това име
 Цвятко Георгиев (1913 – 1944), български партизанин
 Щилиян Георгиев (1874 – ?), български революционер
 Янаки Георгиев (?-1903), български революционер
 Янко Георгиев (р. 1988), български футболист

Български фамилни имена